«Хрустальный глобус» (, ) — высшая награда Международного кинофестиваля в Карловых Варах, вручаемая за лучший фильм международного (основного) конкурса начиная с 1948 года. Долгое время фестиваль проводился раз в два года, с 1994 года стал ежегодным.

Лауреаты премии «Хрустальный глобус»

Примечания

Ссылки 
 
 

Карловы Вары